Duinkerke, gemeente in Frankrijk
 Dunkerque (schip, 1937), Frans slagschip